Het tennistoernooi Australian Open werd in 1969 bij de vrouwen voor de 43e keer gehouden. De als tweede geplaatste Australische Margaret Court won het toernooi voor de achtste keer door in de finale de als eerste geplaatste Amerikaanse Billie Jean King met 6-4 en 6-1 te verslaan.

Het was de eerste editie in het zogenaamde open tijdperk dat wil zeggen dat niet zoals vroeger alleen amateurs mochten meedoen, maar ook professionele spelers.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Bron 
 Toernooischema ITF

Australian Open
Tennis in 1969
Sport in Brisbane